Aaaba:
 Aaaba — синоним Crellastrina, рода обыкновенных губок из семейства Crellidae.
 Aaaba — синоним Aaaaba, рода жуков-златок (Buprestidae).